Dalma, illa d'Abu Dhabi
 Sergi Dalma, cantant català
 Dalma, pic de Bengala Occidental, de 1056 metres